Halijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halijärvi (sjö i Lappland), 
 Halijärvi (sjö i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar